Příjmení Bělohlav nese více různých osobností:

 Josef Bělohlav (1931–1992) – český kněz litoměřické diecéze
 Josef Bělohlav (kartograf) (1882–1935) – český geograf, kartograf a nakladatel
 Radek Bělohlav (* 1970) – český hokejista

Česká příjmení